«Впусти меня» — роман ужасов Юна Линдквиста, ставший основой двух фильмов.

 «Впусти меня» — шведский фильм 2008 года.
 «Впусти меня» — американо-британский ремейк 2010 года.